Festivitat: Diada de Sant Esteve, celebrada el 26 de desembre
 Hagiografies:
 Sant Esteve màrtir, considerat el primer màrtir cristià
 Papa Sant Esteve I
 Sant Esteve d'Hongria o Esteve I d'Hongria (s. XI), rei d'Hongria 
 Sant Esteve de Cardeña, abat de San Pedro de Cardeña, mort amb 200 monjos més en 953
 Sant Esteve Harding monjo, cofundador de l'Orde Cistercenc al segle XII
 Sant Esteve de Moldàvia, Esteve III, príncep de Moldàvia al segle XV
 Sant Esteve Nemanja, sobirà de Sèrbia al segle XII
 Sant Esteve de Perm, primer bisbe de Perm, al segle XIV
 Topònims:
 Sant Esteve (Castellciutat), partida del municipi de la Seu d'Urgell
 Municipis:
 Sant Esteve d'Arberoa, municipi de la Baixa Navarra
 Sant Esteve de Lió, municipi del Lionès
 Sant Esteve de Llitera, municipi de la Llitera
 Sant Esteve del Monestir, municipi del Rosselló
 Sant Esteve de Palautordera, municipi del Vallès Oriental
 Sant Esteve de la Sarga, municipi del Pallars Jussà
 Sant Esteve Sesrovires, municipi del Baix Llobregat
 Sant Esteve d'en Bas, antic municipi, agregat el 1968 al de la Vall d'en Bas
 Entitats de població:
 Sant Esteve (Balsareny), colònia fabril de Balsareny (Bages)
 Sant Esteve de Guialbes, poble del municipi de Vilademuls (Pla de l'Estany)
 Sant Esteve de Llémena, poble del municipi de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)
 Edificis: Església de Sant Esteve, diversos temples
 Miscel·lània:
 Orde de Sant Esteve diverses organitzacions
 Arqueta de sant Esteve, conservada al MNAC